Karinthy ist der Familienname folgender ungarischer Personen:
 Aranka Böhm-Karinthy (1893–1944), siehe Aranka Böhm
 Ferenc Karinthy (1921–1992)
 Frigyes Karinthy (1887–1938)

Karinthy ist des Weiteren der Name von:
 (84919) Karinthy, Asteroid